Le Golgotha ou mont du Calvaire est une ancienne colline de Jérusalem où Jésus de Nazareth fut crucifié selon les évangiles.

Architecture 
 Calvaire, monument catholique :
 Calvaires monumentaux de Bretagne
 calvaire d'Oka, calvaire situé à Oka, au Canada ;
 calvaire de la Grande-Rue, calvaire situé à Confracourt, en France ;
 calvaire du chemin de Vauconcourt, calvaire situé à Confracourt, en France ;
 Notre-Dame-du-Calvaire, église située à Châtillon, Hauts-de-Seine, en France.

Cinéma 
 Calvaire, film belge de Fabrice Du Welz sorti en 2004.
 Calvary, film irlandais de John Michael McDonagh sorti en 2014.

Autres 

 
 Église du Calvaire à Santo Stefano di Camastra en Sicile
 Filles du Calvaire, une congrégation religieuse